

Personaggi immaginari 
 Bailey Salinger – protagonista della serie tv Cinque in famiglia
 Charlie Salinger – personaggio della serie tv Cinque in famiglia
 Claudia Salinger – personaggio della serie tv Cinque in famiglia
 Julia Salinger – personaggio della serie tv Cinque in famiglia

Persone 
 J. D. Salinger – scrittore statunitense
 Matt Salinger – attore e produttore cinematografico statunitense, figlio di J. D. Salinger
 Pierre Salinger – politico e giornalista statunitense

Altro 
 Salinger - Il mistero del giovane Holden – documentario di Shane Salerno